Улица Кузнецо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Как правило, названы в честь адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Но в Москве улица названа в честь генерала Василия Ивановича Кузнецова, а в Томске — в честь крупного томского учёного академика Владимира Дмитриевича Кузнецова. Некоторые из улиц также названы в честь разведчика Николая Ивановича Кузнецова.

Казахстан 
 Улица Кузнецова — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Адмирала Кузнецова — улица в Архангельске.
 Улица Адмирала Кузнецова — улица во Владивостоке.
 Улица Кузнецова — улица в Волгограде.
 Улица Кузнецова — улица в Великом Устюге.
 Улица Кузнецова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Генерала Кузнецова — улица в Москве.
 Улица Кузнецова — улица в Нальчике.
 Улица Академика Кузнецова — улица в Самаре.
 Улица Кузнецова — улица в Саратове
 Улица Кузнецова — улица в Томске
 Улица Кузнецова в Ульяновске
 Улица Кузнецова — улица в Чебоксарах.
 Улица Кузнецова — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Кузнецова — улица в Виннице.
 Улица Кузнецова — улица в Донецке.
Улица Кузнецова — прежнее название улицы Николая Корищенко в Запорожье.
Улица Кузнецова — прежнее название Покровской улицы в Каменском.
Улица Кузнецова — прежнее название улицы Гомберга Мозеса в Кропивницком.
Улица Кузнецова — прежнее название улицы Генерала Шухевича в Луцке.
 Улица Капитана Кузнецова — улица в Одессе.
Улица Кузнецова — прежнее название улицы Платона Майбороды в Хмельницком.
Улица Кузнецова — прежнее название Бегущей улицы в Черкассах.
Улица Кузнецова — прежнее название улицы Богдана Крыжановского в Черновцах.

См. также 
 
 Проспект Кузнецова